Pimpinella intermedia är en flockblommig växtart som beskrevs av Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck. Pimpinella intermedia ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
intermedia